Nodialata – takson owadów z podgromady uskrzydlonych i nadrzędu Odonatoptera.

Morfologia 
Owady te pozbawione są skrzydełek przedtułowia. Skrzydła ich mają umieszczony mniej więcej w połowie długości lub bardziej nasadowo właściwy nodus (węzełek) na krawędzi kostalnej. Archaedictyon zastąpiony jest uporządkowaną wielokątną siatką żyłek poprzecznych. Żyłki poprzeczne nodalne i subnodalne mają mniej lub bardziej ukośny przebieg. Nasadowe odcinki żyłek radialnych przedniej i tylnej tworzą wspólny trzon. Żyłka medialna przednia jest nierozgałęziona. Skrzyżowanie żyłki kubitalnej tylnej ustawione jest mniej lub bardziej prostopadle między żyłką medialno-kubitalną a żyłką analną przednią. Żyłki jugalne przednia i tylna nie występują. Odwłok jest ogólnie smuklejszy niż u większości taksonów bardziej bazalnych i służy stabilizacji lotu. U samców na jego drugim i trzecim sternicie występuje wtórny aparat kopulacyjny, co wiąże się z charakterystycznym łączeniem się pary celem kopulacji.

Taksonomia 
Takson ten wprowadzony został w 1996 roku przez Güntera Bechly’ego. W 1999 roku André Nel, Georges Gand i Jacques Garric dokonali modyfikacji jego diagnozy w związku z odkryciem Lapeyria i wprowadzeniem kladu Panodialata. Do Nodialata zalicza się klady Protanisoptera i Discoidalia.

Przypisy 

Owady